Antonio Chiri – militare e aviatore italiano
 Ercole Chiri – politico e partigiano italiano
 Mario Chiri – sindacalista e avvocato italiano